Petenia splendida  — вид пресноводных лучепёрых рыб монотипического рода Petenia семейства цихловых. 

Водится в водоёмах в бассейнах Атлантического океана юга Мексики, Гватемалы и Белиза. Является одним из видов аквариумных рыб, рекомендуемые условия содержания: температурный режим +26…+30 °С, жёсткость воды не ниже 15 °dH, pH 7—7,5.

Примечания

Ссылки 
 Petenia splendida / Петения пятнистая

Цихловые
Монотипические роды лучепёрых рыб
Рыбы Центральной Америки
Животные, описанные в 1862 году
Аквариумные рыбы